Miasta
 Herbst – jednostka osadnicza w USA, w stanie Indiana

Osoby:
 Edward Herbst (1844-1921) – przemysłowiec polski
 Ilan Herbst (ur. 1968) – izraelski brydżysta
 Irena Herbst (ur. 1946) – polska ekonomistka, wiceminister
 Johann Andreas Herbst (ok. 1588-1666) – niemiecki kompozytor
 Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743-1807) – niemiecki naturalista, entomolog
 Karel Herbst (ur. 1943) – biskup
 Krzysztof Herbst (ur. 1943) – polski socjolog
 Lothar Herbst (1940-2000) – polski poeta, działacz antykomunistycznej opozycji
Matylda Herbst (1856-1939) – filantropka
 Ofir Herbst (ur. 1971) – izraelski brydżysta
 Reinfried Herbst (ur. 1978) – austriacki narciarz alpejski
 Stanisław Herbst (1907-1973) – polski historyk
 Stefan Herbst (ur. 1978) – niemiecki pływak
 Witold Aleksander Herbst (1918-2017) – polski pilot wojskowy